Пётр Кириллович Поздеев:
 Поздеев, Пётр Кириллович (1924—1998) — пехотинец, Герой Советского Союза.
 Поздеев, Пётр Кириллович (1931—2007) — удмуртский писатель, переводчик, фольклорист и поэт, журналист, литературовед.